A310 peut faire référence à :

Véhicules  
 Airbus A310, un avion de ligne du constructeur européen Airbus ;
 Alpine A310, une automobile du constructeur français  Alpine ;
 Van Hool A310, un prototype d’autobus du constructeur belge Van Hool.

Route 
  Autoroute russe A310 reliant Tcheliabinsk à la frontière kazakh.